Фортунатиа́н (; ; IV век) — епископ Аквилеи, христианский писатель.

Фортунатиан, африканец по рождению, жил в царствование императора Констанция. Фортунатиан составил краткие комментарии к Евангелиям, разбитые на главы и написанные простым стилем. Фрагменты его сочинений, посвященные аллегорической стороне Библии, были открыты в XX — начале XXI века.

Иероним Стридонский в 97-й главе (которая посвящена Фортунатиану) своей книги «О знаменитых мужах» отзывается о Фортунатиане как о человеке, являющемся объектом всеобщей неприязни среди сторонников Никейского Символа веры. Причиной неприязни были следующие обстоятельства. В 355 году император Констанций II созвал Медиоланский церковный собор, во главе собора были ариане. Они одержали победу и осудили Афанасия Александрийского, лидера защитников никейского вероопределения. К папе Либерию был направлен посланник императора с требованием подписать решения Собора, но папа потребовал проведения законного суда над Афанасием, на что император пригрозил ему ссылкой и дал три дня на размышление. Папа отказался и был сослан во Фракию, в город Веррию. Когда Либерий находился в ссылке, то Фортунатиан настойчиво убеждал его присоединиться к ереси, к арианству.

Примечания

Литература 
H.A.G. Houghton, Fortunatianus of Aquileia, Commentary on the Gospels. English translation and introduction, in association with Lukas J. Dorfbauer. CSEL extra seriem. Berlin & New York: De Gruyter, 2017. ISBN 978-3-11-052420-8 https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/469498

Ссылки 
 Иероним Стридонский. «О знаменитых мужах». 97 глава. Фортунатиан

Христианские писатели
Епископы Аквилеи
Епископы IV века